Косогор:

 Косогор — склон горы или холма.

Населённые пункты 
 Косогор — деревня в Советском районе Кировской области.
 Косогор — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Косогор — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Косогор — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Белоевское сельское поселение). 
 Косогор — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Ленинское сельское поселение). 
 Косогор — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Косогор — деревня в Чусовском районе Пермского края.
 Косогор — деревня в Кезском районе Удмуртской Республики.